L'édition 2021 du tournoi de tennis du Queen's à Londres se déroule du 14 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Diego Schwartzman, du Canadien Milos Raonic, de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina et du Suisse Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Alexei Popyrin, Frances Tiafoe, Jérémy Chardy et Feliciano López.

Lauréats 
L'Italien Matteo Berrettini remporte le tournoi en battant en finale Cameron Norrie. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  de la saison, le  dans la catégorie 500.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Reilly Opelka et John Peers. Il s'agit de leur  et  titre respectif en simple.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queens
ATP 2021
Tennis en Angleterre en 2021
Tennis en juin 2021
Sport à Londres en 2021